Eleutherospermum rubellum är en flockblommig växtart som beskrevs av E.A.Busch. Eleutherospermum rubellum ingår i släktet Eleutherospermum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
rubellum